Рабаналес ()  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Самора в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Алисте. Занимает площадь 80,29 км². Население — 679 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 70 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Rabanales podría ser la ciudad Curunda Caesarea, de cierta importancia durante la dominación de Augusto. La Opinión de Zamora (noticia del 04-11-2007)

Населённые пункты Саморы
Муниципалитеты Саморы